Manc или MANC(англ.)означает:

Что-нибудь относящееся к городу Manchester, на северо-западе Англии
Манчестерский диалект или акцент, на котором говорят жители Манчестера
Обобщенное название фанатов футбольного клуба Manchester United
Американский университет MidAmerica Nazarene University, сокращенно называют MANC